Municipio de Seely puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Seely (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Seely (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.